Erik 
El nombre propio Eric, Erik o Erick deriva del nombre Eiríkr procedente del nórdico antiguo de primera generación. ei- es derivado también de un antiguo protonórdico *aina(z), que significa “único” o “solo”​ o del protonórdico *aiwa(z), que significa “siempre” o “eterno”.​ El segundo elemento –ríkr deriva asimismo del *rík(a)z, que significa “gobernante” o “príncipe” o de un incluso más antiguo protogermánico *ríkiaz, el cual significaba “poderoso” y “rico”.​ El nombre en consecuencia toma el significado de “gobernante único” o “gobernante eterno” o “siempre poderoso”, etc.

Teatro 
 Erik: Personaje principal de la obra El fantasma de la ópera.